Jüdischer Friedhof Wesel steht für:

 Jüdischer Friedhof (Wesel, Esplanade)
 Jüdischer Friedhof (Wesel, Ostglacis)